Carinska unija ekonomski je prostor u kojem se države članice obvezuju sporazumom da će ukinuti međusobne carine ili takse sličnog učinka, te kvantitativna ograničenja, a prema trećim zemljama primijeniti zajedničku carinsku tarifu. Npr. carinsku uniju uvedele su 1968. godine zemalje članice EEZ.

Popis carinskih unija 

Međunarodna ekonomija